Friedhof Jonava steht für folgende Friedhöfe in der Stadt Jonava, Bezirk Kaunas, Litauen:

 Friedhof Jonava
 Alter Friedhof Jonava
 Jüdischer Friedhof Jonava